Серге́й Алекса́ндрович Якове́нко:
 Яковенко, Сергей Александрович (род. 1976) — казахстанский хоккеист.
 Яковенко, Сергей Александрович (род. 1967) — российский учёный биофизик и эмбриолог.